Boaz (Bijbelse naam), een Bijbelse naam
 David ben Boaz, schrijver uit de 10e eeuw
 BOAZ (patroonsvereeniging), (1892)
 
Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Boaz (Wisconsin)
 Boaz (Alabama)
 Boaz (West Virginia)

Muziek
 Boaz van de Beatz (1988), Nederlands muziekproducent